ЛУ — аббревиатура.

Имеет значения:
 Латвийский университет
 Логическое устройство в цифровой электронике